Gora Central’naja ist der Name folgender Nunatakker in Antarktika:
 Gora Central’naja (Königin-Maud-Land)
 Gora Central’naja (Mac-Robertson-Land)